Войнуки (от слав. войник — воин, ) — члены привилегированной социальной группы в балканских провинциях Османской империи (в Румелии), наибольшее распространение получили в период с 14 по 17 столетие. Войнуки составляли отдельный экстерриториальный санджак и вербовались из православных славян и влахов. Наиболее распространены войнуки были в Болгарии, Македонии, Сербии. В мирное время войнуки занимались земледелием на своих передаваемых по наследству наделах, в военное время были обязаны нести вспомогательную службу в османских войсках в качестве иррегулярных легковооруженных отрядов. Были освобождены от большей части налогов, наделялись правом на военную добычу.

Происхождение 
Вероятно, войнуки происходят из рядов доосманской балканской знати, перешедшей на службу султанам после османского завоевания. Постепенно значение и социальный престиж войнуков падали, многие переходили в ислам для продолжения военной карьеры.

Ранги 
У войнуков была собственная воинская иерархия:
 войнук санджакбей
 войнукбей
 черибаши
 лагатор

Обязанности
На войнуков возлагались обязанности по сопровождению военных походов:
 разведка;
 караульная стража;
 обеспечение транспортировки военных грузов;
 содержание лошадей.

Близкие категории
 ямакы
 юрюки
 мартолосы
 арматолы
 дербенджи

Примечания 

Османская Македония
Османская Болгария
Османская Албания
Вооружённые силы Османской империи
Османская Сербия
Османская Греция
Военная история Болгарии